Montecapri ima više značenja:
 Montecapri, Firenze
 Montecapri, La Spezia